Gatta bzw. Della Gatta und La Gatta ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo della Gatta (1448–1502), italienischer Maler und Architekt
 Diego Gatta (1729–1804), italienischer Kleriker und Jurist
 Dora Gatta (1921–1979), italienische Opernsängerin (Sopran)
 John La Gatta (1894–1977), US-amerikanischer Zeichner und Buchillustrator
 Simone Gatta (gest. 1595), italienischer Komponist